Кормовище — название населённых пунктов в России:
 Кормовище — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 2001 году.
 Кормовище — посёлок в Лысьвенском районе Пермского края.